

Onomastica 
 Kirk – nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
 Alex Kirk (1991) – cestista statunitense
 Alexander Comstock Kirk (1888-1979) – diplomatico statunitense, ambasciatore in Italia nel 1945-'46
 Andy Kirk (1898-1992) – sassofonista tubista jazz statunitense
 Andy Kirk (1979) – calciatore nordirlandese, di ruolo attaccante
 Brenda Kirk (1951-2015) – tennista sudafricana
 Brian Kirk (1968) – regista irlandese
 David Kirk (1960) – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente d'azienda neozelandese
 Geoffrey Kirk (1921-2003) – filologo e studioso della cultura classica britannico
 Hans Kirk (1898-1962) – scrittore danese
 Justin Kirk (1969) – attore statunitense
 Malcolm Kirk, detto Mal (1936-1987) – wrestler britannico
 Mark-Lee Kirk (1895-1969) – scenografo statunitense
 Mark Kirk (1959) – politico statunitense
 Oliver Kirk (1884-1960) – pugile statunitense
 Phyllis Kirk, all'anagrafe Phyllis Kirkegaard (1927-2006) – attrice cinematografica e televisiva e attivista per i diritti civili statunitense
 Quavas Kirk (1988) – calciatore statunitense, centrocampista 
 Rahsaan Roland Kirk (1936-1977) – polistrumentista jazz statunitense
 Randolph L. Kirk (...) – astronomo statunitense
 Robert Kirk (1644-1692) – ministro di culto presbiteriano, studioso ed esperto di folclore scozzese
 Russell Kirk (1918-1994) – politologo, filosofo, critico letterario e scrittore statunitense
 Richard H. Kirk (1956-2021) – musicista britannico
 Tara Kirk (1982) – nuotatrice statunitense
 Tommy Kirk (1941-2021) – attore statunitense
 Walt Kirk (1924-2012) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Walter Kirk Stratton Jr. (1950) – attore cinematografico statunitense

Personaggi immaginari
 James Tiberius Kirk – personaggio della serie fantascientifica Star Trek
 Kirk & Luann Van Houten – personaggi della serie animata I Simpson
 Sgt. Kirk – personaggio e titolo di un fumetto western

Altro 
The Kirk - nome informale della Chiesa presbiteriana di Scozia
 Kirk – località degli Stati Uniti d'America, in Colorado
 Kirk – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1995 al 1996
 Sgt. Kirk – rivista italiana di fumetti pubblicata dal 1967 al 1978
 Kirk – album in studio del rapper statunitense DaBaby

Pagine correlate 
Tassello (disambigua)